Benkendorf – frazione della città tedesca di Salzwedel
 Benkendorf – frazione del comune tedesco di Salzatal